John Bull kan syfta på

 John Bull – en manlig nationspersonifikation för England eller Storbritannien
 John Bull (lokomotiv) – ett brittiskt ånglok tillverkat 1931 som gick i trafik i USA
 John Bull (kompositör) (1562/1563–1628), en engelsk tonsättare